Annelore Zinke (1958-), une gymnaste artistique est-allemande ;
 Olaf Zinke (1966-), un patineur de vitesse allemand ;
 Ryan Zinke (1961-), un homme politique américain.